Niemcy:
 Auhagen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia,  w powiecie Schaumburg

Osoby:
 Hendrik Auhagen – niemiecki polityk

Inne:
 Auhagen – firma